Les Cabannes, commune française de l'Ariège
 Les Cabannes, commune française du Tarn
 Canton des Cabannes, une division administrative française située dans le département de l'Ariège et la région Occitanie

Voir aussi